

Patronyme 

 Jean-Baptiste-Antoine Ferland (1805-1865), historien canadien ;
 Jean-Pierre Ferland (né en 1934), chanteur canadien ;
 Jodelle Ferland (née en 1994), actrice canadienne ;
 Luc Ferland, homme politique québécois ;
 Stéphane Ferland (né en 1967), pompier de Montréal et Rosemère ;
 Albert Ferland (1872-1943), poète et dessinateur québécois ;
 Guy Ferland (né en 1966), réalisateur américain ;
 Jonathan Ferland (né en 1983), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Marc Ferland (né en 1942), concepteur industriel et homme politique québécois ;
 Charles-Édouard Ferland (1892-1974), avocat et homme politique québécois.

Toponyme 

 Gare de Ferland à Thunder Bay en Ontario ;
 Municipalité Ferland faisait partie du canton de Grantham, maintenant devenue un secteur de Drummondville, au Québec ;
 Ferland, un hameau fransaskois en Saskatchewan, au Canada. 
 Ferland-et-Boilleau, municipalité du Fjord-du-Saguenay située au Québec.

Homonymie de patronyme